Angband — компьютерная ролевая игра в жанре roguelike, основанная на легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.

Разработка 
Игра появилась в 1990 году. Она является «толкинизированной» и улучшенной версией игры Moria. Бен Харрисон, первый разработчик игры, очистил и модулизировал программный код игры, таким образом упростив адаптацию программного кода для последующих разработчиков.

Игровой процесс 
Действие игры происходит в крепости Ангбанд — второй цитадели Мелькора. Цель игры — уничтожить Моргота, властелина тьмы. Но и после уничтожения Моргота игру можно продолжать, углубляясь всё дальше в пещеры древнего Ангбанда.

Игра начинается выбором персонажа. Допускается выбрать из одиннадцати рас (человек, полуэльф, эльф, хоббит, гном, дворф, полуорк, полутролль, дунадан, высший эльф и кобольд) и девяти классов (воин, маг, друид, священник, некромант, паладин, разбойник, следопыт и чёрный страж). Причём выбор класса оказывает значительное влияние на процесс игры. После этого персонаж попадает в город с несколькими магазинами и собственным домом. В магазинах герой может приобретать или продавать снаряжение и магические вещи. В своём доме допускается хранить вещи. Отсюда начинается продвижение на сотый уровень подземелий Ангбанда, где главного героя ожидает финальная схватка с Морготом. Из города игрок должен отправиться в подземелье. Каждый новый уровень подземелья генерируется случайным образом.

Все чудища в подземелье представлены буквами латинского алфавита, например дракона изображает буква «d». Есть также и несколько вариантов графических тайлсетов.

Успешные схватки с монстрами, обезвреживание ловушек и изучение заклинаний дают персонажу очки опыта. Увеличение количества очков опыта позволяет получить следующий уровень персонажа с улучшением его характеристик. Если битва прошла не так успешно, герой умирает, и игра начинается сначала. Возобновить сохранённую игру, где персонаж умер, не получится.

Наследие 
Angband оказал значительное влияние на концепт популярных Action/RPG игр серии Diablo. Создатель Diablo Дэвид Бревик назвал Angband «моделью того, чего мы хотели».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Старый сайт игры

Компьютерные игры 1990 года
Игры для Amiga
Игры для BeOS
Игры для DOS
Игры для Windows
Игры для Linux
Игры для Mac OS
Игры о Средиземье
Roguelike-игры
Curses
Кроссплатформенное программное обеспечение
Компьютерные игры, использующие текстовый режим